Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2014 war die zweite Spielzeit der nationalen Frauenfußballmeisterschaft von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organisiert wurde. Den Meistertitel gewann bei ihrer ersten Teilnahme die Associação Ferroviária de Esportes aus Araraquara.

Der Wettbewerb fand im zweiten Halbjahr 2014 zwischen dem 11. September und 30. November statt.

Modus 

Im Gegensatz zur Meisterschaft der Herren, die seit einigen Jahren in einem europäischen Ligamodus mit einer Gesamtwertung entschieden wird, wird die Meisterschaft der Damen in einem traditionellen brasilianischen Modus ermittelt.

Zuerst treten die zwanzig teilnehmenden Vereine in einer ersten Spielphase aufgeteilt in vier Gruppen zu je fünf Mannschaften jeweils einmal gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Spielphase mit acht Mannschaften in zwei Gruppen. In dieser Phase spielen die Teams zwei Mal in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich für die Finalrunde, die in einem K.O.-System ausgetragen wird, in der eine Auswärtstorregelung gilt. Auch in der Finalrunde werden die Begegnungen in einem Hin- und Rückspiel entschieden, einschließlich im Finale.

Der Finalsieger gewinnt den brasilianischen Meistertitel und erhält den für Brasilien reservierten Startplatz für die CONMEBOL Copa Libertadores da América Feminino des folgenden Jahres.

Teilnehmende Vereine

Erste Phase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Zweite Phase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 0:1 Raquel Fernandes (46.); 0:2 Raquel Fernandes (56.); 0:3 Rafinha (76.)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 1:0 Raquel Fernandes (23.); 1:1 Carina (28.); 2:1 Rafinha (30.);2:2 Gabi Portilho (41.); 3:2 Bia (44.); 4:2 Nenê (56.); 5:2 Nenê (72.);5:3 Camila (85.)

|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 
Rekorde:

 Der 16:1 Heimspielsieg der Ferroviária gegen den Pinheirense EC am dritten Spieltag der Gruppe B am 16. Oktober 2014 im Estádio Fonte Luminosa zu Araraquara markiert nicht nur den höchsten Saison- und Heimsieg, sondern auch den bisher höchsten Sieg, sowie die torreichste Begegnung in einem Meisterschaftsspiel überhaupt.
 Raquel Fernandes hat in selbigem Spiel mit acht Toren die meisten Treffer einer Spielerin in einem Spiel erzielt.
 Mit 45 Toren stellte die Ferroviária den bis heute stehenden Rekord an den meisten erzielten Saisontreffern auf.
 Zugleich hält seither mit 37 Gegentoren der Pinheirense EC den Negativrekord an den meisten Gegentreffern einer Saison.
 Die höchsten Auswärtssiege verzeichneten mit 8:0 der Botafogo FR gegen den Avaí FC am zweiten Spieltag der Gruppe 1 am 17. September 2014 im Estádio Ressecada zu Florianopolis und mit 9:1 der São Francisco EC gegen Sport Recife am 25. September 2014 am dritten Spieltag der Gruppe 3 im Estádio Ilha do Retiro zu Recife. Mit je acht Toren Differenz stellen dies auch die bisher höchsten Auswärtssiege in der Meisterschaftsgeschichte dar.

Saison 2014 
 Copa do Brasil de Futebol Feminino 2014
 Campeonato Brasileiro Série A 2014

Weblinks 
 cbf.com.br – Saisonstatistik 2014.

2014
B